Coandă:
 Ion (Iancu) Coandă (circa 1855, Craiova  1940, București), un amiral român
 Constantin Coandă (1857, Craiova  1932), un general român
 Guvernul Constantin Coandă
 Henri (Marie) Coandă (1886, București  1972, București), un academician și inginer român, fiul Constantin Coandă
 Efectul Coandă
 (Aeronava) Coandă-1910, primul avion cu propulsie prin reacție din lume conceput, proiectat, construit, testat și pilotat
 Monoplan Bristol-Coandă, o serie de monoplane de antrenament proiectate de inginerul român
 Aeroportul Internațional „Henri Coandă” București
 Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă", o instituție de învățământ superior militar din Municipiul Brașov
 Fundația Națională "Henry Coanda" pentru Sprijinirea Tinerilor Supradotați din România, o fundatie înființată în 1993 si are drept scop sustinerea
 Incidentul aviatic de pe Aeroportul Internațional H(enri). Coandă
 George Coandă (* 1937, Șimian), un istoric, prozator, poet și critic literar, istoric al culturii și ziarist român

Note 

Nume de familie românești